Кофу:
 Кофу — японский посёлок в префектуре Тоттори.
 Кофу — японский город в префектуре Яманаси.